Ohne steht für:

 Ohne, Gemeinde in Niedersachsen
 Ohne (Wipper), Nebenfluss der Wipper in Thüringen

ohne bezeichnet:

 den Operator \ für die Differenz zweier Mengen, siehe relationale Algebra#Differenz
 deutsche Präposition, die besagt, dass das damit versehene Substantiv fehlt. Beispiel: Ohne Schlaf = schlaflos

Siehe auch:
 Õhne, ein Fluss in Estland